Bentsen est un patronyme porté notamment par :

 Lloyd Bentsen (1921-2006), homme politique américain ;.
 William Bentsen (1930-2020), skipper américain